О́скар Ко́рдоба (; род. 3 февраля 1970, Кали) — колумбийский футболист, вратарь. Известен по выступлениям за такие клубы, как «Бока Хуниорс», «Бешикташ», «Америка Кали», «Мильонариос», «Депортиво Кали», а также сборную Колумбии. Победитель Кубка Америки 2001 года, участник чемпионатов мира 1994 и 1998, многократный победитель внутренних и международных клубных турниров.

Биография 
Кордоба начал профессиональную карьеру в 1988 году в «Атлетико Насьональ». Через год этот клуб выиграет первый в истории колумбийского футбола Кубок Либертадорес, но молодому игроку было сложно бороться за место в основе в столь звёздной компании (твёрдым номером один был Рене Игита) и в 1989 году он уже был игроком «Депортиво Кали» — другого гранда. Однако и там была высокая конкуренция и в 1990 году Кордоба был отправлен в аренду в скромный «Депортес Киндио».

В 1990-е годы Кордоба набирался опыта, постепенно, сменив ещё пару клубов, обрёл твёрдое место в основе «Америки» из Кали. В 1996 году Америка дошла до финала Кубка Либертадорес в 4-й раз в своей истории, но вновь уступила, причём во второй раз, спустя 10 лет, аргентинскому «Ривер Плейту».

В 1997 году Оскар Кордоба перешёл в аргентинскую «Боку Хуниорс» и с того времени началась целая эпоха в истории легендарного клуба и в личной биографии вратаря. С «Бокой» колумбиец выиграл три чемпионата Аргентины, два Кубка Либертадорес, Межконтинентальный кубок 2000 года. На стыке веков Оскар Кордоба признавался специалистами в числе лучших вратарей планеты.

В 2002 году переехал в Европу — после полугода в «Перудже» подписал контракт со стамбульским «Бешикташем», в котором провёл довольно успешные 4 сезона, выступал в Лиге Чемпионов, завоевал Кубок Турции.

В 2007 году вернулся в Колумбию (хотя перед началом сезона 2006—2007 заявил о том, что может завершить карьеру в 2007 году) — вначале в «Депортиво Кали», а с 2008 года — в «Мильонариос», в клубах, за которые выступал вначале карьеры.

В 2008 году Оскар Кордоба был номинирован радио Fox Sports в Зал Славы в номинации за «Выдающуюся карьеру».

В ноябре 2009 года Оскар Кордоба, страдающий хроническими болями в спине, объявил о том, что по окончании Клаусуры 2010 он завершит футбольную карьеру.

В сборной 
Оскар Кордоба дебютировал в сборной Колумбии 31 марта 1993 года в товарищеском матче со сборной Коста-Рики, завершившимся победой колумбийцев со счётом 4:1. Уже спустя год он был основным вратарём на чемпионате мира в США. Колумбия не смогла продвинуться дальше группового этапа. В 1998 году он также поехал на ЧМ, однако роль основного вратаря тогда выполнял другая легенда колумбийского футбола — Фарид Мондрагон. К 2003 году Оскар Кордоба провёл 68 матчей за сборную Колумбии и стал рекордсменом по числу проведённых матчей за эту сборную среди вратарей. В том же году Колумбия сыграла домашний матч против Аргентины, в котором Кордоба допустил грубейшую ошибку, фактически подарив гол нападающему аргентинцев Эрнану Креспо. В следующие три года ветеран не призывался в расположение сборной, однако в 2006 году Кордоба провёл ещё три своих последних матча за национальную команду.

Итого: 73 матча / 57 пропущенных голов; 34 победы, 23 ничьих, 16 поражений.

Достижения 
  Сборная Колумбии
 Победитель Кубка Америки: 2001
 Бронзовый призёр Кубка Америки (2): 1993, 1995

  «Атлетико Насьональ»
 Серебряный призёр чемпионата Колумбии: 1988

  «Америка Кали»
 Чемпион Колумбии: 1996/97
 Серебряный призёр чемпионата Колумбии: 1995
 Бронзовый призёр чемпионата Колумбии: 1994

  «Бока Хуниорс»
 Чемпион Аргентины (3): Ап. 1998, Кл. 1999, Ап. 2000
 Обладатель Кубка Либертадорес (2): 2000, 2001
 Обладатель Межконтинентального кубка: 2000

  «Бешикташ»
 Чемпион Турции: 2002/03
 Бронзовый призёр чемпионата Турции (2): 2003/04, 2005/06
 Обладатель Кубка Турции: 2005/06

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net
 Статистика матчей за сборную Колумбии на сайте rsssf.com
 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Америка» Кали
Игроки ФК «Антальяспор»
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Депортиво Кали»
Игроки ФК «Мильонариос»
Игроки ФК «Онсе Кальдас»
Игроки ФК «Перуджа»
Чемпионы Южной Америки по футболу